2 miejscowości w Polsce: 
 Piaskowice – dawna wieś, obecnie w granicach Zgierza
 Piaskowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Piaskowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew

Linki zewnętrzne